Saldivar ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriel Saldívar (1909–1980), mexikanischer Musikhistoriker 
 José Luis Saldivar (1954–2014), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Regina Saldivar (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 Vicente Saldivar (1943–1985), mexikanischer Boxer